Jean-Paul Garraud, homme politique français, né en 1956
Joachim Garraud, né en 1968 à Nantes, musicien français
Léonard Garraud, 1897 - 1944, syndicaliste et résistant mort en déportation.
Louis Eugène Garraud, 1829-1893, acteur français
René Garraud (1849-1930) juriste, avocat et professeur de droit
Robert Garraud, homme politique français